Студена () — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Мадан. Население составляет 198 человек.

Политическая ситуация 

Кмет кметства Студена — Захари Дишлиев.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Смолянской области